Чемпионат Швейцарии по международным шашкам — турнир по шашкам.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты Швейцарии на сайте KNDB 

Национальные чемпионаты по международным шашкам